Un cursus (du latin curro, ere, « courir ») désigne en général un cycle ou parcours. Le mot « curriculum » est le diminutif latin de ce terme.

Enseignement  
Dans l'Enseignement, le mot cursus ou « parcours » désigne un cycle éducatif. Il comporte parfois un « tronc commun » et quelques options, qui permettent aux étudiants d'individualiser leur parcours ou de se concentrer sur certains points du tronc commun.
Cursus, cycle éducatif.
Cursus mathematicus, cours de mathématiques, rédigé par Pierre Hérigone.
Cursus master en ingénierie, formation en ingénierie de certaines université françaises.
Cursus BEES ski alpin, phases préliminaires de formation de l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme.

Vie professionnelle 
Cursus professionnel, carrière professionnelle. Celle-ci peut être décrite par un document, le curriculum vitae.

Rome 
Cursus honorum, ordre d'accès aux magistratures publiques dans la Rome antique.
Cursus publicus, service de poste au sein de l’Empire romain.

Monument 
 Cursus (champ de course), type de monument néolithique de Grande-Bretagne; dont le Cursus de Dorset, ou le Cursus de Stonehenge  situé au nord de Stonehenge.

Film 
Cursus fatal, film américain réalisé par Dan Rosen, en 1998.

Notes et références